Puchar Beskidów (ang. Beskidy Cup, niem. Beskiden-Pokal, Beskiden-Tour, cz. Beskydy Tour) – międzynarodowe zawody narciarskie organizowane w latach 1958–1989, 1997 oraz 2017–2018.

Do 1979 impreza rozgrywana była pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (tzw. FIS Race), do 1989 zaś przeprowadzano rywalizację w trzech konkurencjach klasycznych: skokach, biegach i kombinacji. Turniej skoków pod szyldem Pucharu Beskidów reaktywowano jednorazowo w 1997 oraz dwadzieścia lat później w ramach Pucharu Kontynentalnego (rozegrano dwie edycje na igelicie: 2017 i 2018).

Skoki narciarskie 
Konkursy skoków od 1958 do 1987 odbywały się na skoczni normalnej Skalite w Szczyrku oraz na obiekcie dużym Malinka w Wiśle; w ostatnich dwóch edycjach lat 80. XX wieku w miejsce Skalitego zawody przeprowadzono na Salmopolu w Szczyrku. W latach 1973–1974 i 1981–1982 zawody nie zostały rozegrane.

Kolejny konkurs pod nazwą Pucharu Beskidów zorganizowano w 1997. Wówczas w Wiśle miały odbyć się zawody zaliczane do Pucharu Kontynentalnego, jednak w trakcie przedkonkursowej serii próbnej delegat techniczny FIS przerwał skoki z powodu braku komputera w wieży sędziowskiej. Choć przedstawiciele szesnastu reprezentacji zgodzili się na rywalizację mimo to, a komputer dostarczono później pod wieżę, delegat podjął decyzję o odwołaniu zawodów PK. W tej sytuacji organizatorzy postanowili przeprowadzić konkurs pod szyldem Pucharu Beskidów. Zmagania odbyły się już jednak bez zawodników siedmiu drużyn, którzy pojechali do Zakopanego na rozgrywane następnego dnia kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego.

W 2017 i 2018 konkursy Pucharu Beskidów odbyły się na skoczniach Skalite, Malinka i Areal Horečky w czeskim Frenštácie pod Radhoštěm. W kwietniu 2019 poinformowano o zawieszeniu PB na co najmniej rok z powodów finansowych i trudności organizacyjnych po czeskiej stronie.

Pucharową klasyfikację tworzono na podstawie sumy not za próby oddane na wszystkich skoczniach.

Edycje Pucharu Beskidów w skokach narciarskich

Klasyfikacja indywidualna według miejsc na podium

Klasyfikacja drużynowa według miejsc na podium

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Ludwik Fischer, Józef Kapeniak, Marian Matzenauer, Kronika Śnieżnych Tras, Warszawa 1977

!